Piet van Zyl peut faire référence à :
Piet van Zyl (1979-), un joueur international namibien de rugby à XV.
Piet van Zyl (1989-), un joueur international sud-africain de rugby à XV.

Voir aussi